Miejscowości w USA:
 Richwood – miejscowość w stanie Luizjana, w parafii Ouachita
 Richwood – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Union
 Richwood – jednostka osadnicza w stanie New Jersey, w hrabstwie Gloucester
 Richwood – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Brazoria
 Richwood – miasto w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Nicholas
 Richwood – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Richland
Gminy w USA:
 Richwood (ang. Richwood Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Jersey
 Richwood (ang. Richwood Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Becker
 Richwood (ang. Richwood Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie McDonald
 Richwood (ang. Richwood Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Richland